OFC Champions League 2018 var den sjuttonde säsongen av Oceaniens klubbmästerskap, som anordnas av OFC. Vinnaren kvalificerade sig för klubblags-VM 2018 i Förenade Arabemiraten. Även denna säsongen genomgick turneringen förändringar, nu kvalificerade sig åtta lag för slutspelet mot tidigare fyra, kvartsfinalerna bestod dock av en match spelad på gruppvinnarens hemmaplan, semifinal och final bestod av dubbelmöten.  Turneringen vanns av Team Wellington, från Nya Zeeland, som i finalen besegrade Lautoka, från Fiji, med sammanlagt 10–3.

Kvalspel

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Ackumulerat slutresultat 2–2. Team Wellington avancerade till final enligt bortamålsregeln.

Lautoka avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Final

Källor
Officiell hemsida

Referenser